«Гравита́ция» () — американо-британский камерный технотриллер режиссёра Альфонсо Куарона; фильм открытия 70-го Венецианского кинофестиваля. Главные и единственные роли в картине исполняют Сандра Буллок и Джордж Клуни.

Картина удостоена высоких оценок мировой кинопрессы и, по данным Metacritic, по количеству положительных рецензий в году занимает второе место после исторической драмы «12 лет рабства». По данным Rotten Tomatoes, по числу положительных отзывов в году фильм на лидирующей позиции, опередив «Перед полуночью» (2-е место) и «12 лет рабства» (3-е место). «Гравитация» вошла в подавляющее количество списков лучших фильмов 2013 года, среди признавших её таковой — редакции авторитетных журналов Еmpire и Time.

Фильм являлся одним из ключевых претендентов на премию «Оскар»-2014, где был награждён семью статуэтками, в числе которых и «Лучшая режиссёрская работа». На «Золотом глобусе» ; одна оказалась победной (за режиссуру). Британская киноакадемия отметила картину рекордными одиннадцатью номинациями и шестью статуэтками, среди которых и «Лучший британский фильм года».

Сюжет 
Во время работы американских астронавтов в открытом космосе происходит катастрофа. Астронавт-исследователь Райан Стоун (Сандра Буллок), занимавшаяся ремонтом космического телескопа «Хаббл», и ветеран-астронавт Мэтт Ковальски (Джордж Клуни), командир экспедиции на космическом челноке, оказываются единственными выжившими членами команды корабля после его столкновения с космическим мусором, возникшим в результате подрыва российской стороной какого-то своего спутника.

Поскольку челнок получает повреждения, не позволяющие дальнейший полёт на нём и возвращение на Землю, Ковальски принимает решение добираться вместе с Райан Стоун до Международной космической станции с помощью своего индивидуального ракетного двигателя. Станция, также столкнувшаяся с космическим мусором, уже покинута экипажем, а единственный оставшийся космический корабль типа «Союз» повреждён при столкновении и также непригоден для возвращения на Землю. Тем не менее, по мнению Ковальски, «Союз» пригоден для передвижения в космическом пространстве и позволит добраться до китайской космической станции «Тяньгун», к которой пристыкован космический аппарат «Шэньчжоу», фактически являющийся копией «Союза». Также он высчитывает, что облако обломков делает полный оборот вокруг Земли за 90 минут, и предупреждает об этом Стоун. Он тянет за собой Стоун, у которой кончается кислород в скафандре. Отвечая на вопрос Ковальски о том, ждёт ли её кто-то на Земле, Стоун рассказывает ему, что у неё была дочь, которая погибла в результате несчастного случая в 4 года.

В связи с тем, что топливо в двигателе Ковальски закончилось, у астронавтов возникают проблемы при остановке у МКС. Ковальски жертвует собой, чтобы обоих астронавтов не унесло в космос, и отцепляется от Стоун. Некоторое время Ковальски поддерживает радиосвязь со Стоун, ищущей люк корабля, но затем затихает. Стоун попадает внутрь станции и переходит на «Союз». Однако вскоре ей приходится вернуться в открытый космос для освобождения «Союза», зацепившегося стропами парашюта за детали станции. Во время этого выхода станция вновь сталкивается с потоком космического мусора и разрушается полностью, тогда как «Союз» и уцепившаяся за него Стоун успевают отлететь на безопасное расстояние.

Стоун собирается направить «Союз» в сторону «Тяньгуна», но обнаруживает, что закончилось топливо основного двигателя, и приходит в отчаяние. Она пытается вызвать космонавтов «Тяньгуна» и случайно ловит сигнал с Земли от некоего Анингака, который говорит на непонятном ей инупике; рядом с ним слышен также лай собак и плач ребёнка. Постепенно замерзая в охлаждающемся корабле, Стоун перекрывает подачу кислорода в кабину и готовится к смерти.

Неожиданно в окно люка стучится Ковальски, а затем, открыв его, входит в кабину. Видя состояние Стоун, он предлагает ей решить, хочет ли она продолжать бороться за жизнь и готова ли она начать жизнь заново, вернувшись на Землю и смирившись со смертью дочери. Он также предлагает разделить отсеки корабля и использовать двигатели мягкой посадки, чтобы набрать скорость и добраться до китайской космической станции.  Оказывается, что Ковальски привиделся Стоун, но благодаря этому она возобновляет подачу кислорода и начинает действовать. За счёт импульса двигателей посадочный модуль «Союза» устремляется к китайской станции. В нужный момент Стоун катапультируется из него, держа в руках огнетушитель, который использует для маневрирования. На исходе заряда ей удаётся приблизиться и уцепиться за станцию и перейти в спускаемый аппарат. Сама станция за это время изрядно потеряла высоту и вскоре входит в плотные слои атмосферы, постепенно разрушаясь. Несмотря на сложности с пониманием нанесённых на кнопки управления китайских иероглифов, Стоун с помощью знаний о принципах управления «Союзом» производит отстыковку и направляет корабль на посадку. Однако из-за жёсткого входа в плотные слои атмосферы, повреждения теплозащиты и преждевременного отделения теплозащитного экрана в спускаемом аппарате начинается пожар. После более-менее благополучного приводнения на озеро Райан Стоун покидает тонущий спускаемый аппарат и вплавь добирается до берега.

В ролях 

Для озвучивания персонажа Джорджа Клуни режиссёр дубляжа Всеволод Кузнецов привлёк Дмитрия Матвеева, который не занимался дубляжом с 2005 года.

Создание 
В 2009 году сын режиссёра Альфонсо Куарона Хонас дал отцу почитать черновой вариант сценария своего снимающегося фильма. Ознакомившись с ним, Куарон-старший проникся историей, написанной сыном, и понял, что хочет сделать что-то подобное:

Приступив к работе, постановщик рассматривал на главную женскую роль Анджелину Джоли, Натали Портман, Блейк Лайвли, Скарлетт Йоханссон, Марион Котийяр, Рэйчел Вайс, Наоми Уоттс и другие кандидатуры. Буллок, в конце концов согласившаяся на роль, признавалась, что не понимала, как она будет сниматься: «Я совершенно не представляла себе, каким образом такая идея может быть претворена в жизнь. Мне говорили, что придётся сниматься в большом самолёте, который поднимается в небо и резко падает вниз, симулируя условия невесомости на 20 секунд. И так весь день. А я ещё вдобавок не люблю летать».

Мэтта мог сыграть Роберт Дауни-младший.

Съёмки фильма проходили с мая по июль 2011 года в Shepperton Studios, графство Суррей, Англия и на территории водохранилища Пауэлл, штат Аризона, США. На съёмочной площадке находились роботы и множество техники, а в качестве скафандров Куарон решил прибегнуть к американскому NASA и русскому «Соколу».

Британская компания , занимавшаяся разработкой спецэффектов для картины, заявила, что фильм по амбициозности сравним с «Аватаром» Джеймса Кэмерона. В частности, около 60 % событий, происходящих на экране, создавались с помощью компьютерной графики.

Исполнительный продюсер Крис Дефариа сообщил, что фильм начинается 17-минутной сценой, снятой одним дублем без видимых монтажных склеек.

Практически все сцены фильма были подготовлены с помощью компьютера, затем в них были интегрированы лица актёров, снятых в специально построенном кубе размером 6×6×6 метров со светодиодными стенами, на которые выводилось изображение окружающего космоса. В результате были получены достоверные отражение в стёклах скафандров и светотень на лицах и одежде. Рендеринг производился с помощью программы Arnold. Лишь для обработки шейдеров программистами была написана 71 тысяча строк кода. По словам руководителя по визуальным эффектам Криса Уоттса, если бы для визуализации использовался однопроцессорный компьютер, начать расчёты пришлось бы за 5 тысяч лет до нашей эры, чтобы успеть к премьере.

Критика 
По данным портала Rotten Tomatoes, 97 % критиков дали фильму положительную оценку, средняя оценка по почти 300 отзывам составила 9,1 из 10. Портал Metacritic дал фильму рейтинг 96 из 100 на базе 49 обзоров.

Фильм, несмотря на точное изображение многих космических аппаратов, был раскритикован рядом научных специалистов за различные технические ошибки, в частности, излишне упрощённое изображение полётов между различными космическими объектами. В ответ на критику режиссёр фильма заявил, что «фильм является не документальным, а фантастическим».

Джеймс Кэмерон назвал «Гравитацию» лучшей кинолентой о космосе в истории кино. Квентин Тарантино также включил фильм в число лучших картин года по своему мнению. Многие издания назвали «Гравитацию» одним из лучших фильмов 2013 года, в том числе Rolling Stone, Huffington Post, The Guardian, Yahoo Movies, GQ, Adme, Газета.ру. А такие издания как Time, Empire, «Мир фантастики», КГ-Портал назвали его лучшим фильмом года.

Награды 
Информация согласно кинобазе IMDb:
 2013 — приз 70-го Венецианского кинофестиваля Future Film Festival Digital.
 2013 — приз Голливудского кинофестиваля за лучшую женскую роль (Сандра Буллок).
 2013 — включение в список 10 лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США.
 2013 — включение в список 10 лучших фильмов года по версии Американского института киноискусства.
 2014 — 3 премии «Спутник»: лучшая музыка (Стивен Прайс), лучшие визуальные эффекты, лучший звук, и ещё 5 номинаций: лучший фильм, лучшая режиссёрская работа (Альфонсо Куарон), лучшая женская роль (Сандра Буллок), лучшая операторская работа (Эммануэль Любецки), лучший монтаж.
 2014 — номинация на премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль (Сандра Буллок).
 2014 — премия «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу (Альфонсо Куарон) и ещё 3 номинации: лучший драматический фильм года, лучшая женская роль в драме (Сандра Буллок), лучшая музыка (Стивен Прайс).
 2014 — 6 премий BAFTA: лучший британский фильм, лучшая режиссёрская работа (Альфонсо Куарон), лучшая музыка (Стивен Прайс), лучшая операторская работа (Эммануэль Любецки), лучшие визуальные эффекты, лучший звук, и ещё 5 номинаций: лучший фильм, лучшая женская роль (Сандра Буллок), лучший оригинальный сценарий (Альфонсо Куарон, Хонас Куарон), лучшая работа художника-постановщика, лучший монтаж (Альфонсо Куарон, Марк Сэнгер).
 2014 — 7 премий «Оскар»: лучшая режиссёрская работа (Альфонсо Куарон), лучшая музыка (Стивен Прайс), лучшая операторская работа (Эммануэль Любецки), лучший монтаж (Альфонсо Куарон, Марк Сэнгер), лучший звуковой монтаж (Гленн Фримэнтл), лучший звук (Скип Ливси, Нив Адири, Кристофер Бенстид и Крис Манро), лучшие визуальные эффекты (Тим Уэббер, Крис Лоуренс, Дэйв Ширк и Нил Корбоулд), и ещё 3 номинации: лучший фильм, лучшая женская роль (Сандра Буллок) и лучшие декорации (Энди Николсон, Рози Гудвин, Джоанн Вуллард).
 2014 — 5 премий «Сатурн»: лучший научно-фантастический фильм, лучший режиссёр (Альфонсо Куарон), лучшая актриса (Сандра Буллок), лучший монтаж (Альфонсо Куарон, Марк Сэнгер), лучшие визуальные эффекты, и ещё 3 номинации: лучший актёр второго плана (Джордж Клуни), лучший сценарий (Альфонсо Куарон, Хонас Куарон), лучшие декорации (Энди Николсон)

Спин-офф «Анингак» 

Параллельно со съёмками основного фильма соавтор сценария Хонас Куарон снял как режиссёр 7-минутный спин-офф «Aningaaq», с другого ракурса показывающий разговор Райан Стоун с загадочным Анингаком. События представлены от лица Анингака (Орто Игнатиуссен) — инуита, живущего в Гренландии и занимающегося рыбной ловлей в то время, когда через портативную радиостанцию он получает сигнал бедствия Mayday. Как и Стоун, он не понимает, с кем говорит, считая, что имя его собеседницы — Мэйдей. Когда Стоун изображает собачий лай, Анингак начинает выть, чтобы его собаки завыли, и этот вой подхватывает Стоун. К Анингаку подходит его жена с младенцем, который плачет, и Анингак утешает его (Стоун слышит детский плач). Затем связь прерывается, и Анингак отходит от саней, где у него установлена радиостанция.

По словам Хонаса Куарона, он приехал в Гренландию за три недели до остальной группы, чтобы подыскать место для съёмок и актёров. Разговор Райан и Анингака позже были вставлены в основной фильм. Бюджет фильма, профинансированного Warner Home Video, составил около $, главным образом это были транспортные расходы на перелёт съёмочной группы.

Предполагалось, что фильм может быть выдвинут на «Оскар» в номинации короткометражных фильмов, став тем самым первым в истории спин-оффом, номинированным одновременно с основным фильмом. Однако в итоге номинирован он не был. Ожидается, что короткометражка будет выпущена на DVD и Blu-ray как дополнительный материал к основному фильму.

Факты 

 C момента оставления МКС героиня носит российский скафандр, принадлежащий вымышленному космонавту Роскосмоса Л. Демидову. На скафандре имеется нашивка экипажа МКС «Экспедиция 42», которая в реальности осуществилась только в ноябре 2014 года. Сам скафандр является комбинацией спасательного скафандра «Сокол», не предназначенного для выхода в открытый космос, со шлемом от скафандра «Орлан», однако шлем настоящего скафандра «Орлана» выполнен несъёмным.
 Космический корабль многоразового использования, на фоне которого протекает вступление фильма, схож с челноками «Спэйс Шаттл», однако носит название не летавшего полномасштабного макета челнока OV-100 , (дословно «Исследователь»), в дальнейшем, после выхода фильма на экран, переименованного в «Независимость». Также персонаж фильма называет номер миссии STS — 157, что значительно превышает количество фактических полётов по завершённой программе «Спэйс Шаттл» (135).
 Герой Джорджа Клуни шутит о том, что стремится побить рекорд по суммарной продолжительности работ в открытом космосе, который принадлежит реальному космонавту Анатолию Соловьёву.
 По мотивам фильма была выпущена игра для Android и iOS Gravity: Don’t Let Go.
 Нарендра Моди сравнил бюджет фильма со стоимостью реальной межпланетной миссии Мангальян.
 Создатели фильма «доработали» спускаемые аппараты кораблей «Союз» и «Шэньчжоу», снабдив конструкцию боковым люком (вероятно по аналогии с капсулой «Аполлона»), именно этим люком предпочитают пользоваться герои.
 Китайская станция, которая была показана в фильме, упоминается как «Тяньгун» и похожа на Тяньгун-3. Однако на момент съёмки (в 2013 году) в космосе была только одна станция этой серии — Тяньгун-1.
 Актёр Эд Харрис озвучивший руководителя Центра управления полётами, в фильме «Аполлон-13» (1995) сыграл главу Центра управления полётами Джина Кранца.
 Показанный в начале фильма подрыв спутника имеет реальный прототип — в 2007 году КНР испытала противоспутниковое оружие, уничтожив собственный старый метеорологический спутник «Фэнъюнь-1C». В результате разрушения спутника и перехватчика образовалось облако обломков: системы наземного слежения зарегистрировали, как минимум, 2317 фрагментов космического мусора размером от нескольких сантиметров и более. Обломки этого спутника находились в том числе и в плоскости орбиты МКС, пролетев от неё на расстоянии менее 1 км в 2011 году. Подобное событие повторилось в 2008 году
Прокат фильма в США начался 4 октября 2013 года — в 56-ю годовщину запуска первого искусственного спутника Земли «Спутник-1».

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 FX Company Spills Details About Alfonso Cuaron’s Gravity 
 The Latest On Alfonso Cuaron’s «Gravity»

Фильмы Warner Bros.
Фильмы IMAX
Фильмы Великобритании в 3D
Фильмы США в 3D
Фильмы 2013 года в 3D
Фильмы Альфонсо Куарона
Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы США
Фантастические фильмы 2013 года
Фантастические фильмы о космосе
Космический мусор
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
Фильмы Heyday Films
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2013 года
Фильмы Великобритании 2013 года
Фильмы о космонавтах
Работы, получившие премию «Хьюго» за лучшую постановку (крупная форма)
Фильмы, снятые с видом от первого лица